Гражданкин — фамилия; имеет женскую форму Гражданкина.
 Гражданкин, Виктор Иванович (1900—1977) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Гражданкин, Иван Евдокимович (1910—1976) — комбайнер зерносовхоза «Петуховский» Петуховского района Курганской области, Герой Социалистического Труда.